Расторгуев Феодосий Феодосьевич (1902—1971) — генерал-майор.
Принимал участие в боях за освобождении Ленинграда.
Ленинградский фронт.

Биография 
Родился 21.06.1902 в Вологодская область, Тотемский район, д. Скребехово в семье крестьянина-бедняка.
Член ВКП(б) с 1920 года.
В 1921 году участвовал в ликвидации мятежа в Вельском уезде.
В РККА с 1922 года.
Окончил Тотемское приходское училище.
В 1930 году переезжает в Ленинград.
Начальник политотдела Ленинградского военного комиссариата с марте 1936 года.
Назначили военным комиссаром города Ленинграда (август 1938—1950).
Умер в 1971 г.
Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Звания и военная карьера 
 генерал-майор (20.04.1945).
 военный комиссар Ленинграда (Ленинградский городской военный комиссар (август 1938—1950)).

Награды 
 Орден Ленина 30.04.1947 (Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1947)
 Орден Красной Звезды 11.04.1940 (Указ Президиума ВС СССР от 11.04.1940)
 Орден Красного Знамени 03.11.1944 (Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1944 № 219/131) Информация о награждении
 Орден Красного Знамени 03.11.1953 (Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1953 )
 Орден Отечественной войны I степени 24.06.1943 № 01128/н (Приказ войскам Ленинградского фронта) Информация о награждении
 Орден Отечественной войны I степени 22.07.1945 № 01191/н (Приказ войскам Ленинградского фронта) Подвига, информация по награждению
 Медаль «За оборону Ленинграда» 22.12.1942 (Указ Президиума ВС СССР от 22.12.1942)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945) (Указ Президиума ВС СССР от 09.05.1945)
 Юбилейная медаль: «ХХ лет РККА» (1938)
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1957)

Литература 
  ISBN 5042523197 ISBN 9785042523199

Ссылки 
 Память народа
 Подвиг народа
 на 1941g.wordpress.com
 Дорога памяти
 на generals.dk
 Дорога памяти

Военачальники Великой Отечественной войны
Персоналии:Блокада Ленинграда
Участники битвы за Ленинград
Похороненные на Богословском кладбище
Военачальники СССР
Генерал-майоры (СССР)
Большевики